Федерико Корнер (; 16 ноября 1579, Венеция, Венецианская республика — 5 июня 1653, Рим, Папская область — итальянский прелат и кардинал, патриарх Венеции, Примас Далмации, Ординарий епархий Падуи, Виченцы и Бергамо.

Биография 

Родился в аристократической семье венецианских патрициев Джованни Корнера и Кьяры Дельфини, был сыном, братом и дядей дожей, приходился племянником и внучатым племянником трёх кардиналов: Франческо Корнера (), Алуиза Корнера () и Федерико Корнер ().

Образование получил в Риме под руководством дяди кардинала и затем изучал право в университете Падуи, где в 1599 году основал Академию гуманитарных и научных дисциплин (). Вернувшись в Рим в 1602 году, становится членом Апостольской палаты и верховным приором Ордена святого Иоанна Иерусалимского для Кипра. С 24 сентября по декабрь 1607 года — губернатор Чивитавеккьи, затем принял церковное посвящение.

Епископ 
23 февраля 1623 года — избран и 7 апреля 1623 года рукоположен в сан епископа Бергамо, но сохраняет членство в Апостольской палате.

Кардинал 
На консистории 19 января 1626 года объявляется кардиналом пресвитером с титулом Санта-Мария-ин-Траспонтина и 22 июня того же года получает пурпурное облачение, что вызвало замешательство в политических кругах Венеции, так как в силу исторических причин, законы Республики не позволяли, чтобы сын действующего дожа, принимал назначения от понтифика. Сенат Венеции, за отказ от титула кардинала, предложил в качестве компенсации на выбор епархии Виченцы или Падуи.

7 сентября 1626 года — прибыл в Виченцу, где номинально вступил в управление, тем не менее сохранив титул кардинала и оставался в Риме, поручив своему брату будущему дожу Франческо владение епископской резиденцией Виченцы, а епархией в это время управлял генеральный викарий Франческо Альцано да Бергамо. Сам Корнер больше никогда не посещал пределы своей епархии, однако дабы продемонстрировать пастве свое расположение, в октябре 1628 года подарил городу большое количество святых мощей из римских катакомб.

30 апреля 1629 года — переведён на епископскую кафедру Падуи.

11 июня 1631 года — возведён в патриархи Венеции.

С 11 апреля 1639 года по 7 января 1641 года — Камерленго Священной коллегии кардиналов.

Отказавшись от патриаршества 13 июня 1644 года, участвует в конклаве, на котором был избран Папа Иннокентий X.

Умер в Риме 5 июня 1653 года и похоронен в Капелле Корнаро церкви Санта-Мария-делла-Виттория.

Примечания

Источники 
 Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni, 1879, Venezia, Tip. Emiliana
 A. M. Ghisalberti, M. Pavan. Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia italiana — 1960, Milano
 Giuseppe Gullino  CORNER, Federico в Биографический словарь итальянцев, vol. 29, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1983.

Ссылки 
 Catholic hierarchy

Епископы Бергамо
Персоналии:Венецианская республика
Кардиналы Италии
Епископы Падуи
Епископы Виченцы
Патриархи Венеции
Корнаро